Hennadij Pavlovyč Kuz'min – scacchista ucraino
 Maksim Kuz'min – calciatore russo
 Oleg Kuz'min – allenatore di calcio ed ex calciatore russo
 Valentin Kuz'min – nuotatore sovietico